Dorūngar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Moḩammad Taqī Beyg, ort, Khorasan, 
 Rūdkhāneh-ye Dorūngar, vattendrag, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar